Agência Nacional de Saúde Suplementar - agência reguladora da saúde suplementar no Brasil;
 Arquivo Noronha Santos - arquivo documental e base de dados vinculado ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN);
 Acordo de Nível de Serviço - parte de contrato de serviços no qual o nível da prestação de serviço é definido;
 9996 ANS - Nome dado ao asteróide 9996;
Ans (Bélgica) - município da Bélgica localizado na região da Valônia;
Ans (Iémen) - município do Iémen;
Ans (Dinamarca) - município da Dinamarca.

Desambiguação